

Geografia 
 Empalme – città dello stato messicano di Sonora

Trasporti 
 Empalme – stazione della metropolitana di Madrid
 Empalme – stazione della metropolitana di Valencia

Altro 
 Empalme – piatto tipico dello stato messicano di Nuevo León